Wakayama (prefectuur), een prefectuur in Japan
Wakayama (stad), de hoofdstad van deze prefectuur